Okręty US Navy o nazwie USS  "Pargo", pochodzącej od miasta Pittsburgh:
 Pierwszy "Pargo" (SS-264) był okrętem podwodnym typu Gato, który był w służbie w latach 1943 - 1960.
 Drugi "Pargo" (SSN-650) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który był w służbie w latach 1968 - 1995.
Pargo